La Federation Cup 1966 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 4ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 20 nazionali. Il World Group si è giocato nei campi di tennis del Circolo della Stampa di Torino, in Italia, dal 10 al 16 maggio, e la finale è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto la Germania dell'Ovest.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Circolo della Stampa di Torino in Italia su campi in terra rossa.

Finale

Altri progetti

Collegamenti esterni